Mouvement vert peut désigner :
 Mouvement vert, parti politique bulgare créé en 2008.
 Mouvement vert, parti politique israélien créé en 2008.